Хорошево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Лухта. Административный центр Комьянского муниципального образования и Комьянского сельсовета.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 22,5 км. Ближайшие населённые пункты — Бакшейка, Прокунино, Логиново.

По переписи 2002 года население — 924 человека (449 мужчин, 475 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Хорошево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района